Ana Vásquez-Bronfman (1931-2009), écrivaine et ethnologue chilienne ;
 
 Carlos Vásquez (1942-1984), basketteur péruvien ;
 Iván Vásquez (né en 1985), joueur chilien de football ;
 
 Francisco Vásquez de Coronado (1510-1554), conquistador espagnol ;
 Greivis Vásquez (1987-), joueur vénézuélien de basket-ball ;
 Harold Vásquez-Castañeda (1964-), compositeur et pédagogue colombien.
 Juan Gabriel Vásquez (né en 1973), écrivain et journaliste colombien ;
 Juan Vázquez de Coronado (1523-1565), conquistador espagnol ;
 Ninoska Vásquez (1992-), mannequin vénézuélienne ;
 Pilar Vásquez (née en 1963), joueuse péruvienne de tennis ;
 Rodrigo Vásquez Schroder (1969-), joueur d'échecs chilien ;
 Silvia Vásquez-Lavado (née en 1974), alpiniste péruvienne.
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique